

Geografia
Sugar Mountain – villaggio della Carolina del Nord

Cinema
Sugar Mountain – film di Richard Gray del 2016

Musica
Sugar Mountain – brano musicale di Neil Young
Sugar Mountain - Live at Canterbury House 1968 – album di Neil Young del 2008
Sugar Mountain –  album di Jack River del 2018